Maurizio Rossi – artista italiano di lighting design.
Maurizio Rossi – calciatore italiano nato nel 1959.
Maurizio Rossi – calciatore italiano nato nel 1970.
Maurizio Rossi – ciclista italiano.
Maurizio Rossi – imprenditore e politico italiano.
Maurizio Rossi – saggista, sceneggiatore e pubblicitario italiano.